Charles Harington ist der Name folgender Personen:

* Charles Harington (General) (Charles Harington Harington; 1872–1940), britischer General 
 Charles Robert Harington (1897–1972), britischer Chemiker und Biochemiker